Мастер спорта России международного класса (МСМК) или Гроссмейстер России (для шахмат, шашек и го) — высшее спортивное звание в Российской Федерации. Уровень этих званий одинаков, в разных видах спорта используются разные звания, в соответствии со сложившейся для конкретного вида традицией.

Порядок присвоения 
Спортивное звание МСМК присваивается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по представлению:
 органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта; документы проходят согласование с соответствующей общероссийской федерацией (союзом, ассоциацией), аккредитованной федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
 специально уполномоченными структурными подразделениями федеральных органов исполнительной власти — для ведомственных видов спорта.

Для присвоения спортивного звания МСМК нормы и требования выполняются при обязательном участии спортсмена в официальных соревнованиях международного уровня, на которых он выступал за сборную команду России, а также в случае установления или повторения рекорда Европы или мира.
 
Если для присвоения МСМК в виде программы предусмотрены только разрядные нормы и российские спортсмены выиграли в нём медаль последних Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр, то в этих случаях звание МСМК может быть присвоено за результат, показанный на чемпионате или розыгрыше Кубка России.

См. также 
 :Категория:Мастера спорта России международного класса
 :Категория:Списки мастеров спорта России международного класса
 Мастер спорта СССР международного класса

Ссылки 
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 227 "Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации" (Зарегистрирован в Минюсте России 05.05.2015 № 37145) — Официальный интернет-портал правовой информации

Спортивные звания России